Lijst van rijksmonumenten in Hengelo (Overijssel)#Woolde
Lijst van rijksmonumenten in Hof van Twente#Woolde